Valdir de Paula e Silva (Rio de Janeiro, 2 de maio de 1940), mais conhecido pelo nome artístico de Valdir Sete Cordas, é um arranjador, violonista e cavaquinista brasileiro.

Bibliografia
AMARAL, Euclides. Alguns Aspectos da MPB. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 2008. 2ª ed. Esteio Editora, 2010. 3ª ed. EAS Editora, 2014.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro
Cavaquinistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de música popular brasileira